

Cinema
 Anon – film del 2018 diretto da Andrew Niccol

Geografia
 Anón – distretto di Porto Rico
 Añón de Moncayo – comune spagnolo
 Anón – fiume del Porto Rico

Musica
 Anon – gruppo musicale
 Anon – album degli Hands Like Houses del 2018